Василий Дмитриевич Павлов: Павлов, Василий Дмитриевич (1907—1960) — советский учёный в области механизации овощеводства и картофелеводства.
 Павлов, Василий Дмитриевич (1910 — ?) — советский государственный деятель.